Catillon steht für:

 Catillon (Oise), ehemalige Gemeinde im Département Oise, Frankreich, siehe Catillon-Fumechon
 Catillon (Seine-Maritime), ehemalige Gemeinde im Département Seine-Maritime, Frankreich, siehe Rouvray-Catillon

Catillon ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Catillon (* 1971), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Catillon-sur-Sambre, Gemeinde im Département Nord, Frankreich
 Nouvion-et-Catillon, Gemeinde im Département Aisne, Frankreich